Perihelion (« périhélie » en anglais) peut désigner :
 Perihelion, un jeu vidéo sorti en 1993 ;
 Perihelion, un DVD de Deep Purple sorti en 2001.